Дина́рское наго́рье (также Динарские горы или Динариды (, , , , ,  или Динарские Альпы) — горная система на северо-западе Балканского полуострова.

Географическое положение
Протягивается с северо-запада на юго-восток на 650 км по территории Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Албании от Юлийских Альп до реки Дрин. На севере Динарское нагорье постепенно спускается к Среднедунайской низменности, а на юго-западе, напротив, круто обрывается к Адриатическому морю. На востоке нагорье ограничено долиной реки Ибар.

Состав
Динарское нагорье представляет собой чередование плоскогорий (Карст), котловин (Косово, Метохия, Сараевская…), хребтов (Динара — по которому и названо всё нагорье, Дурмитор, Проклетие…) и речных долин, местами широких, а местами каньонообразных (глубина каньона реки Тары свыше 1000 м). Высшая точка нагорья — гора Езерца (2694 м, Албания). Широко распространены карст (плато Карст в Словении), полья (Ливаньско-Поле в Боснии и Герцеговине), карры, пещеры (Постойнска-Яма в Словении), исчезающие реки.

Геология
Положение Динарского нагорья в Альпийско-Гималайском складчатом поясе определяет высокую сейсмичность территории. Из полезных ископаемых добываются бокситы, бурый уголь, асбест, барит, железные, марганцевые, никелевые, сурьмяные, ртутные руды.

Климат
Климат Динарского нагорья меняется от субтропического средиземноморского на Адриатическом побережье до умеренно континентального на северо-востоке. Лето тёплое, в западной части сухое, в восточной — влажное. Зима на побережье мягкая (+2…+8ºС), дождливая, в горах холодная (до −18ºС), снежная. Годовое количество осадков варьирует от 500 мм в межгорных котловинах до 4000 мм в Бока-Которской бухте.

Гидрография
Реки, берущие начало в Динарском нагорье, принадлежат бассейнам Адриатического моря (Крка, Цетина, Неретва, Морача…) и Дуная (Сава, Врбас, Босна, Дрина, Морава…). Крупнейшее озеро Динарского нагорья и всего Балканского полуострова — Скадарское. Среди множества небольших карстовых озёр наиболее живописные Плитвицкие.

Растительный и животный мир
Динарское нагорье является одним из немногих районов Европы, где сохранились естественные леса: широколиственные — в низкогорьях (до 1200—1500 м.) и елово-пихтовые — в среднегорьях. Субальпийский пояс представлен зарослями горной сосны. Вторичные растительные сообщества (фригана, маквис) преобладают лишь в приморских предгорьях.

Животный мир Динарского нагорья сочетает в себе средиземноморские и евро-сибирские виды: косуля, серна, волк, рысь, бурый медведь, сапсан, белоголовый сип. Фауна карстовых пещер обладает большим разнообразием летучих мышей, пещерных рыб и ракообразных.

Для сохранения животного и растительного мира Динарского нагорья создано много национальных парков и других охраняемых территорий: Плитвицкие озёра, Рисняк, Пакленица, Крка в Хорватии, Ловчен, Дурмитор в Черногории, Уна, Козара, Сутьеска в Боснии и Герцеговине, Шкоцьянские пещеры в Словении…

Хозяйственная деятельность
Сельское хозяйство представлено животноводством (главным образом овцеводством) в западной части нагорья и растениеводством (зерновые, технические культуры) — в восточной. На плодородных речных долинах (особенно в дельте Неретвы) выращивают плодово-ягодные и овощные культуры. Прибрежные склоны с давних пор используются человеком под оливковые рощи.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Summitpost.org

Горные системы Европы
Динарское нагорье
Альпийская складчатость